Madeleine de France (1443-1495), fille de Charles VII, roi de France, et de Marie d'Anjou, épouse de Gaston de Foix, prince de Viane, héritier du trône de Navarre ;
 Madeleine de France (1520-1537), fille de François I et de Claude de France, épouse du roi Jacques V d'Écosse.

Voir aussi 
 Madeleine de France, tableau de Corneille de Lyon.

Homonymie capétienne